De Grand Prix-wegrace van Spanje 2012 was de tweede race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2012. De race werd verreden van 27 tot 29 april 2012 op het Circuito Permanente de Jerez nabij Jerez de la Frontera, Spanje.

Uitslag

MotoGP

Moto2

Moto3

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

Moto2

Moto3

2012
Spanje